Dürrenmatt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Dürrenmatt (1921–1990), Schweizer Schriftsteller, Dramatiker und Maler
 Hans-Rudolf Dürrenmatt (* 1936), Schweizer Musikwissenschaftler
 Hugo Dürrenmatt (1876–1957), Schweizer Rechtsanwalt und Politiker
 Peter Dürrenmatt (1904–1989), Schweizer Historiker, Publizist und Politiker
 Ulrich Dürrenmatt (1849–1908), Schweizer Journalist und Politiker

Dürrenmatt steht weiter für:
 (14041) Dürrenmatt, Asteroid des Hauptgürtels